Ехо може да се отнася за:

 Ехо – физично явление;
 Ехо – хижа в Стара планина;
 Ехо – нимфа в древногръцката митология;
 Софийско Ехо – вестник на английски език;
 Ехо – прийом в бриджа.